Solrize è una band stoner rock austriaca, formata a Vienna nel 2006. Dal 2013, con il cambio di formazione, di base in Italia.

Biografia
I Solrize sono stati fondati nel dicembre 2006 da Martin Hosserek (ex chitarrista di Only Attitude Counts), Elvis Nine (ex voce e batteria dei PSY-9), Marco Kohl e Mark Freudenthal (già batterista di EMS e Cyrus).

Nel giugno 2007 Solrize suonarono il loro primo concerto all'Arena di Vienna, come afterparty show del concerto dei Queens of the Stone Age e nel mese di agosto registrano il loro primo demo EP, contenente sei canzoni.

Nel febbraio 2008 tornano in studio per il primo album March of the Maraboo.

Il 2009 è stato fino ad oggi l'anno di maggior successo per la band. Mark Freudenthal viene sostituito in primavera da Mike Groeger, ex batterista degli Hollenthon.
L'album March of the Maraboo riceve due nomination per gli Amadeus Austrian Music Awards nelle categorie "Hard & Heavy" e "Miglior album". Inoltre hanno aperto i concerti per Marilyn Manson e ZZ Top.
L'anno successivo continuano a suonare numerosi concerti tra cui il Donauinselfest, all'Arena di Vienna come band di supporto per Garcia Plays Kyuss, così come l'apertura del festival Two Days A Week tenutosi a Wiesen.

Nel 2011, la band ha suonato di nuovo al Donauinselfest e ha aperto la data austriaca di Rob Zombie.
Nel mese di agosto volano in California per registrare il secondo disco Mano Cornuta che viene prodotto da Scott Reeder, ex bassista dei Kyuss.
Poco dopo il bassista Martin Hosserk lasciò la band, venendo sostituito da Arthur Darnhofer.

Nel giugno 2012 suonano al Picture on Festival di Bildein.
Successivamente il chitarrista Marco Kohl lascia la band, venendo seguito pochi mesi dopo da Groeger e Darnhofer.

Alla fine del 2012 Elvis Nine è l'unico membro fondatore rimasto, si trasferisce in Italia e completa la band con Simone Vian al basso, Michele Fontanarosa alla chitarra e Alberto Trevisan alla batteria, tutti e tre componenti degli Underdogs, stoner band veneziana.

Nel 2013 i Solrize ricevono un'altra nomination per gli Amadeus Austrian Music Awards nella categoria "Hard & Heavy" per il loro album Mano cornuta.

Formazione

Formazione attuale
 Elvis Nine - voce
 Michele Fontanarosa - chitarra
 Simone Vian - basso
 Alberto Trevisan - batteria

Ex componenti
 Markus Freudenthaler - batteria (2006-2009)
 Martin Hosserek - basso (2006-2011)
 Marco Kohl - chitarra (2006-2012)
 Mike Gröger - batteria (2009-2012)
 Arthur Darnhofer - basso (2011-2012)

Discografia

Album
 2008 - March of the Maraboo (Burnside Records)
 2012 - Mano Cornuta (Go Down Records, GOD056)

Ep
 2007 - Solrize Demo

Note

Collegamenti esterni
 

Gruppi musicali stoner rock